

Patronyme 
 Eugène Ducretet, 1844 - 1915, industriel et scientifique français, spécialisé en particulier dans le domaine de l'électromagnétisme,
 sa société Ducretet-Thomson (TSF),
 le réseau Ducretet de Centres de formation d'apprentis (CFA) français, fondé en 1992, porte son nom.

Homonymie de patronyme